Липина:

Топоним 
 Россия
 Липина — деревня, Октябрьский район, Курская область.
 Украина
 Львовская область
 Липина — село, Золочевский район.
 Липина — бывшее село, присоединено к селу Воля-Высоцкая.
 Липина — село, Яворовский район.

Фамилия 
Липина — женская форма фамилии Липин. Известные носительницы:
 Липина, Светлана Артуровна (род. 1969) — российский экономист, кавказовед, педагог.